Landerik (voornaam), een voornaam
 Landericus van Parijs, een Parijse bisschop en heilige.
 Landricus van Zinnik, een Frankisch heilige.
 Landerik van Nevers, graaf van Nevers (1026-1028)